Suelli steht für:

 Suelli (Sardinien), italienische Gemeinde
 Titularbistum Suelli, Bistum auf Sardinien